Le tournoi de tennis de Brighton est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1982, classée en catégorie Series 5, se dispute du 25 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Pam Shriver.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brighton
 Saison 1982 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1982
Brighton
Tennis en Angleterre en 1982
Tennis en octobre 1982